Let's Dance ("balliamo!" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Torna con me (Let's Dance) – film del 1950 diretto da Norman Z. McLeod
Let's Dance (Beim nächsten Tanz wird alles anders) – film del 2007 diretto da Brigitte Müller

Musica 
Let's Dance – singolo di Chris Montez del 1962, reinterpretato successivamente dai Ramones
Let's Dance – album di David Bowie del 1983
Let's Dance – singolo di David Bowie del 1983, dall'album omonimo
Let's Dance – singolo dei Five del 2001, dall'album Kingsize
Hot Stuff (Let's Dance) – singolo di Craig David del 2007, dall'album Trust Me
 Let's Dance – traccia dell'album V di Vanessa Hudgens del 2007

Televisione 
 Let's Dance – titolo della versione tedesca, slovacca e svedese del programma televisivo Ballando con le stelle
 La gara di ballo (Let's Dance) – episodio della seconda stagione di Ally McBeal
 Si Balla! (Let's Dance) – episodio di Due gemelle e una tata
 Permette questo ballo? (Let's Dance) – episodio della sesta stagione di Un medico tra gli orsi
Let's Dance – programma televisivo andato in onda in Italia nel 2010